Master of Paradise — студийный сольный альбом Тони Макалпина, вышедший в 1999 году.

Об альбоме 
Master of Paradise записывался в течение двух месяцев в собственной студии «Clear Lake Audio» и сведён за две недели. В записи ему помогали ударник Cacophony, Hardline и Ричи Коцена — Атма Анур, а также бас-гитарист Dio и Литы Форд — Ларри Деннисон. Анур до этого случая помогал Макалпину лишь однажды, во время сессии записи Maximum Security. Для Ларри Деннисона, напротив, это стала уже третья совместная работа с Тони после Freedom to Fly и Madness.

На этом диске, в рамках экспериментов над звучанием, Тони сам записал вокальную партию к нескольким композициям.

Список композиций

Участники записи 
 Тони Макалпин — гитары, клавишные, фортепиано, вокал
 Ларри Деннисон — бас
 Атма Анур — барабаны
 Брайан Леви — сведение, звукорежиссура
 Альберт Лоу — монтаж, мастеринг

Примечания

Ссылки 
 
 

1999
Альбомы 1999 года